Inachos (altgr. , neugr. Ίναχος, lat. Inachus) bezeichnet

mehrere Flüsse in Griechenland:
 einen Fluss in der griechischen Landschaft Argolis, siehe Inachos (Argolis)
 einen Nebenfluss des Acheloos in Ätolien-Akarnanien, siehe Inachos (Ätolien-Akarnanien)
 einen Nebenfluss des Sperchios in Mittelgriechenland, siehe Inachos (Fthiotida)

mehrere griechische Orte:
 einen Gemeindebezirk der ätolischen Stadt Amfilochia, siehe Inachos (Amfilochia)
 ein Dorf in der Gemeinde Argos-Mykene

mehrere Figuren der griechischen Mythologie:
 die göttliche Personifikation des argivischen Flusses, siehe Inachos (Mythologie)
 einen mythischen König von Sikyon, siehe Ianiskos

außerdem:
 eine Gattung der Zehnfußkrebse, siehe Inachus (Gattung)